Stora Hummelskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Stora Hummelskär (Sottunga, Åland), 
 Stora Hummelskär, Korpo, Åboland,

Se även
Hummelskär

Robotskapade Finlandförgreningar